Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Bratczikow – radziecki lekkoatleta
 Giennadij Bratczikow – radziecki wojskowy